Хокон Рёстен (; ) — норвежский футболист, защитник клуба «Русенборг».

Клубная карьера 
Рёстен — воспитанник клуба «Русенборг». 19 мая 2022 года в поединке Кубка Норвегии «Вердала» Хокон дебютировал за основной состав. 4 сентября в матче против «Викинга» он дебютировал в Типпелиге.

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Русенборг»